Зов:

 
 Зов — двенадцатый студийный альбом российской метал-группы Krüger
 ЗОВ — антивоенная книга участника вторжения России на Украину Павла Филатьева
 Зов — герой иранской мифологии и эпоса, мифический царь Ирана, последний из династии Пишдадидов.
 Зов — четвёртый эпизод четвёртого сезона американского мультсериала «Легенда о Корре».

См. также